Cet été-là peut faire référence à (ordre chronologique) :
 Cet été-là, un roman autobiographique écrit par Marie Cardinal qui décrit notamment le tournage du film Mouchette de Robert Bresson édité en 1969 (non disponible) et paru en 1979 chez Oswald.
 Cet été-là (), un téléfilm américain réalisé par Lamont Johnson et diffusé en 1972.
 Cet été-là, un téléfilm français réalisé par Élisabeth Rappeneau et diffusé en 2009 sur France 3.
 Cet été-là, un roman écrit par Véronique Olmi et récompensé en 2011 par le prix Maison de la Presse.
 Cet été-là (The Way, Way Back), un film américain réalisé par Nat Faxon et Jim Rash en 2013.
 Cet été-là (This One Summer), bande dessinée de Jillian et Mariko Tamaki publiée en 2014.
 Cet été-là est une comédie dramatique franco-belge réalisée par Éric Lartigau et sortie en 2022.